Berta kan syfta på följande:
 Berta, ett kvinnonamn
 Berta (djur), ett släkte fjärilar
 Tjocka Bertha, en tysk artilleripjäs

Geografi

Albanien 

 Berat (prefekturhuvudort i Albanien), Beratdistriktet, Rrethi i Beratit,

Indonesien 

 Berta, Indonesien, administrativ by, Jawa Tengah,

Libyen 

 Al Qubbah (ort), Darnah, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Libyenförgreningar